Canada
 Sandy Point (Newfoundland en Labrador), een eiland in Newfoundland en Labrador
 Sandy Point (Nova Scotia), een plaats in Nova Scotia
 Sandy Point 221, een indianenreservaat in Alberta

Elders
 Sandy Point (Australië), een plaats in Australië
 Sandy Point (Bahama's), een opgeheven district op de Bahama's
 Sandy Point Town, een plaats in Saint Kitts en Nevis
 Sandy Point National Wildlife Refuge, een natuurgebied op Saint Croix in de Amerikaanse Maagdeneilanden
 West Point (Seattle), ook Sandy Point genoemd, een kaap in Seattle